Lugny kan syfta på:
 Lugny, Aisne
 Lugny, Saône-et-Loire